

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Połomia – część wsi Brzyna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Połomia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno 
 Połomia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec 
 Połomia – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Tworóg 
 Połomia – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Mszana

Miejscowości na Białorusi 
 Połomia – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Skidel

Inne 
 Połomia – dawna wieś w powiecie zawierciańskim